7-й национальный чемпионат Казахстана по футболу, в котором приняли участие 14 клубов.

Чемпионский титул защищал «Иртыш» (Павлодар). После прошлого сезона Высшую лигу покинули «Улытау», «Актобе» и «Кайрат», вместо них сыграли «Нарын», «Наша Кампания» и «ЦСКА-Кайрат».

Регламент 

Согласно регламенту соревнования проходили в два круга. Количество команд в чемпионате составило 14. Команды, занявшие 12-14 места вылетали в Первую лигу.

Определение мест в случае равенства очков 

В случае равенства очков у двух или более команд их места (кроме первого) в итоговой таблице чемпионата и в итоговой таблице первого этапа определяются по следующим критериям:

 Наибольшее количество побед во всех матчах;
 Наибольшее количество забитых мячей;
 Разность забитых и пропущенных мячей;
 Жребий.

Участие команд в азиатских кубках 

По итогам чемпионата команда, занявшая первое место получала право участия в Азиатском кубке чемпионов  сезона 1999/2000.

Обладатель Кубка Казахстана 1997/1998 - получал право участия в Кубке обладателей кубков Азии  сезона 1998/1999.

Участники 

Участниками чемпионата Казахстана стали 14 клубов. Двумя клубами была представлена Астана, одной командой были представлены Алма-Ата, Тараз, Караганда, Кызылорда, Павлодар, Семипалатинск, Степногорск, Темиртау, Уральск, Усть-Каменогорск, Шымкент и Экибастуз.

Изменения 

По итогам сезона-1997 Высшую лигу покинули:

 «Кайрат» (Алма-Ата) — 3-е место (по решению ФАКР)
 «Актобе» (Актобе) — 11-е место (по финансовым причинам)
 «Улытау» (Жезказган) — 14-е место

По итогам Первой лиги 1997 года в Высшую лигу перешли:

 «Нарын» (Уральск) — 2-е место (3 сезона спустя)
 «Наша Кампания» (Астана) — 3-е место (впервые)

Решением федерации футбола место в Высшей лиге получили:

 «ЦСКА-Кайрат» (Алма-Ата) — получила место ФК «Кайрат» по решению ФАКР (5 сезонов спустя)

География соревнований

Итоговая таблица

Результаты матчей 

Курсивом выделен технический результат.

Ссылки 
 Чемпионат Казахстана 1998 на сайте Kaz-football.kz
 Чемпионат Казахстана 1998 на сайте FootballFacts.ru

1998
Футбол в Европе в 1998 году